ТЭЦ-25 — предприятие энергетики московской энергосистемы, расположенное в районе Очаково-Матвеевское ЗАО Москвы.

Входит в состав территориальной генерирующей компании «Мосэнерго». Станция имеет электрическую мощность 1370 МВт, тепловую — 4088 Гкал/ч, является одной из самых мощных теплоэлектроцентралей не только в Москве, но и в России. Вырабатывает около 10 % всей электроэнергии Мосэнерго.

История 
Строительство теплоэлектроцентрали обусловлено потребностью города в электрической и особенно тепловой энергии в связи с развёртыванием на юго-западе Москвы жилищного и промышленного строительства. Задание на проектирование было выдано в ноябре 1968 года. 9 февраля 1971 года была организована дирекция строящейся электростанции, которая подчинялась Мосэнерго.

Акт приёмки первого котла в эксплуатацию был подписан 31 декабря 1974 года. В 1978, 1980 и 1981 годах были последовательно введены в строй три энергоблока мощностью 250 МВт каждый. Последние энергоблоки, 6-й и 7-й, заработали в 1990 и 1991 годах.

В 2014–2015 годах в управление ТЭЦ-25 передан ряд районных и квартальных тепловых станций — КТС-26, КТС-24, РТС «Рублёво», МК «Западный порт», РТС «Кунцево», РТС «Крылатское». В 2016 году на градирнях №4 и №5 установлена система цветной светодиодной подсветки.

Потребители 
Обслуживает тепловой энергией жителей районов и территорий:
 Очаково-Матвеевское
 Давыдково
 Тропарёво
 Беляево-Богородское
 Хорошёво-Мнёвники
 Фили
 Лужники
 Ломоносовский

Экология 
По данным Мосэнерго, оборудование ТЭЦ-25 соответствует современным нормам экологической безопасности. Проводятся также дополнительные мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду вследствие близости жилой зоны:
 регулярная модернизация оборудования,
 монтаж дымососов рециркуляции газов (ДРГ),
 внедрение ступенчатого сжигания топлива на энергетических котлах,
 установлены шумоглушители на выхлопах эжекторов воздушного расхолаживания на ТГ-4 (снижение шума)
 Несмотря на заявленную "экологичность", на практике жители района Очаково-Матвеевское постоянно испытывают на себе повышенный уровень шума. Гул от работы оборудования ТЭЦ-25 доходит и до близлежащих районов - Олимпийской деревни, Аминьевского шоссе. Ситуация с превышением уровня шума не меняется десятилетиями.

Пожар 4 сентября 2009 года 
4 сентября 2009 года на ТЭЦ-25, принадлежащей «Мосэнерго», в 07:15 произошло возгорание высоковольтного ввода одного из трансформаторов.
 В 07:15 из-за возгорания трансформатора на ТЭЦ-25 был аварийно отключён четвёртый энергоблок.
 В 07:35 возгорание было ликвидировано.

Перечень основного оборудования

См. также 
 Список тепловых электростанций России (установленной мощностью более 25 МВт)

Примечания 

Газовые электростанции России
Электростанции Москвы
Очаково-Матвеевское